

Aeronautica 
 Hiller X-18 – aereo per la sperimentazione delle ali basculanti (tiltwing in inglese) nella realizzazione di un veicolo a decollo corto ed atterraggio verticale (STOVL)

Altro 
 X18 – sigla della Panhard & Levassor 30CV lanciata nel 1912